Facile – album di Mina del 2009
 Facile – singolo de Lo Stato Sociale del 2018
 Facile – singolo di Zucchero Fornaciari del 2021

Altri progetti